Calame peut faire référence à :

Objet 
 le calame, roseau taillé en pointe dont on se sert pour l'écriture ;

Patronyme 

 Alexandre Calame (1810 - 1864), peintre suisse ;
 Claude Calame (1943-), helléniste et anthropologue suisse ;
Henri Calame (1867-1936), politicien suisse ;
Jules Calame (1852-1912), politicien suisse ;
 Matthieu Calame (1970-), expert français des problématiques agricoles et alimentaires ;
 Pierre Calame, ancien haut fonctionnaire français de l'équipement ;
 Raymond Calame (1928-), scénariste français de bande dessinée.

Sigle 
 Calames, catalogue en ligne des archives et des manuscrits de l'enseignement supérieur.

Patronyme français
Patronyme suisse